Сезон 1949/50 стал для «Манчестер Юнайтед» 48-м сезоном в Футбольной лиге и 5-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» завершил сезон на 4-м месте в чемпионате.

В этом сезоне в команду перешёл 18-летний вратарь «Дарлингтона» Рэй Вуд, которого главный тренер Мэтт Басби рассматривал в качестве преемника Джека Кромптона и Реджа Аллена.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1949/50 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1949/1950
Манчестер Юнайтед